Та́кка Па́ркера () — вид однодольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Такка Паркера — небольшое бесстебельное многолетнее растение с развитым горизонтальным корневищем. Листья в количестве 1—5, на длинных черешках до 30 см длиной, сами пластинки в очертании продолговато-ланцетовидные или линейно-ланцетные, цельные или пальчато рассечённые на 5—7 долей.

Цветки фиолетовые, около 7 мм в диаметре, собраны примерно по 20 в 1—3 зонтичных соцветиях на стрелке до 45 см длиной, с 4 ланцетовидными прицветниками. Околоцветник из шести долей, сросшихся в трубку, три внешние доли яйцевидные, три внутренние — обратнояйцевидные, более широкие. Тычинки в количестве 6, с приплюснутыми пыльниками. Завязь одногнёздная.

Плод — шаровидная или яйцевидная ягода около 1,5 см в диаметре, с 16—18 семенами.

Ареал 
Такка Паркера распространена на песчаных почвах на севере Южной Америки — в Колумбии, Венесуэле, Гайане и Бразилии.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Диоскорейные
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Южной Америки